Montes Carlos steht für:
 Montes Claros, brasilianische Stadt im Bundesstaat Minas Gerais
 Montes Claros de Goiás, brasilianische politische Gemeinde und ein Distrikt im Bundesstaat Goiás
 Erzbistum Montes Claros, in Brasilien gelegene römisch-katholische Erzdiözese
 Restaurante de Montes Claros, Ausflugslokal in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon

Siehe auch:
 Mont Clare
 Montaña Clara, unbewohnte Felseninsel der Kanarischen Inseln im Atlantischen Ozean